Polderdistrict Maas en Waal (tot 1944), een waterschap nabij Nijmegen
 Polderdistrict Maas en Waal (1970-1982), een van de navolgers van het bovenstaand waterschap met dezelfde naam